Losau ist der Ortsname von

 Losau (Prebitz), Ortsteil der Gemeinde Prebitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Losau (Rugendorf), Ortsteil der Gemeinde Rugendorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Losau (Wernberg-Köblitz), Ortsteil des Marktes Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf, Bayern

 Losau (Gemeinde Leiben), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Leiben, Bezirk Melk, Niederösterreich